__БЕЗКН__ 

If I Were a Boy је песма америчке певачице Бијонсе Ноулс. године, као први сингл са албума „I Am... Sasha Fierce“.

Издања 
If I Were A Boy - Dance Mixes - Volume I 
 „If I Were A Boy (Maurice Joshua Mojo UK Remix - Main)“ - 6:30 
 „If I Were A Boy (Maurice Joshua Mojo UK Remix - Dub)“ - 6:28 
 „If I Were A Boy (Karmatronic Remix - Main)“ - 6:25 
 „If I Were A Boy (DJ Escape & Dom Capello Remix - Main)“ - 8:28 
 „If I Were A Boy (Maurice Joshua Mojo UK Remix - Radio Edit)“ - 3:14 
 „If I Were A Boy (Karmatronic Remix - Radio Edit)“ - 3:31 
 „If I Were A Boy (DJ Escape & Dom Capello Remix - Radio Edit)“ - 4:07 

If I Were A Boy - Dance Mixes - Volume II 
 „If I Were A Boy (Lost Daze Remix - Main)“ - 5:08 
 „If I Were A Boy (Mark Picchiotti Remix - Club)“ - 7:15 
 „If I Were A Boy (Mark Picchiotti Remix - Dub)“ - 7:15 
 „If I Were A Boy (Chase "Girls" Remix - Club)“ - 8:28 
 „If I Were A Boy (Lost Daze Remix - Radio Edit)“ - 3:05 
 „If I Were A Boy (Mark Picchiotti Remix - Radio Edit)“ - 3:42 
 „If I Were A Boy (Chase "Girls" Remix - Radio Edit)“ - 3:31

Charts

Извори

Спољашње везе 
 

Песме 2008.
Синглови 2008.
Песме Бијонсе Ноулс
Синтпоп песме
Синглови на првом месту листе UK Singles Chart